Seznam slovenskih nogometnih reprezentantov vključuje nogometaše, ki so igrali na uradnih tekmah za slovensko nogometno reprezentanco. Za slovensko reprezentanco je na uradnih tekmah nastopilo 220 nogometašev. Rekorder po številu nastopov je Boštjan Cesar s 101-im nastopom, najboljši strelec pa Zlatko Zahović s 35-imi goli.

Seznam 

 Posodobljeno 20. novembra 2022.

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih nogometašev 
 Seznam slovenskih nogometnih trenerjev

Viri 

 NZS.si - Nastopi
 NZS.si - Strelci
 RTVSLO: Igralci (po abecedi)

Slovenski nogometni reprezentanti